Angress ist der Familienname folgender Personen:

 Ruth K. Angress (1931–2020), austroamerikanische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin, siehe Ruth Klüger
 Werner Angress (1920–2010), deutschamerikanischer Historiker, Veteran der Ritchie Boys